

Geografia

Germania 
 Hüttlingen – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Hüttlingen – frazione di Ehingen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Hüttlingen – comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)